Alexander Brückner kan syfta på:

Alexander Brückner (historiker) (1834-1896), rysk-tysk historiker
Alexander Brückner (språkforskare) (1856-1939), polsk språkforskare